Виктор Юэн (; 21 марта 1874, Кольмар, Эльзас — 15 декабря 1939, Нанси) — французский художник, литограф, иллюстратор и униформист. Виктор Юэн внёс крупный вклад в создание альбомов униформы эпохи Наполеона «Униформа Первой Империи». Иллюстрации Виктора Юэна воспроизводятся во множестве книг о Наполеоновских войнах. Помимо этого, Виктор Юэн активно участвовал в иллюстрировании детских книг.

Работы в сфере иллюстрации (избранные) 
 Les Uniformes du Premier-Empire, 1904-1914 (в составе коллектива художников).
René Perrout. Le Général Drouot: 1774-1847, Nancy, Édition de la Revue Lorraine illustrée, 1914.
 L'Histoire d'Alsace : racontée aux petits enfants d'Alsace et de France, 1915, совместно с художником Анси.
 La Merveilleuse Histoire du bon Saint Florentin d'Alsace par l'oncle Hansi, 1925, совместно с художником Анси.

Галерея

Литература 
 Henri Marcus. Victor Huen: peintre militaire alsacien 1874-1939 : sa vie son œuvre, Berger-Levrault, 1949
 Francis Gueth, François Robichon. La grande armée par Victor Huen, Herscher, 2004
 Francis Gueth, статья «François Joseph Victor Huen», в словаре: Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 17, p. 1690

Примечания 

Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века
Художники-баталисты Франции